Borneo Oriental puede referirse a:

 Provincia de Borneo Oriental, una unidad administrativa de Indonesia;
 Región de Borneo Oriental, antigua área autónoma de Indonesia.